Mayos peut désigner :
 Mayos, un village du Cameroun dans l'arrondissement d’Angossas ;
 Mayos, un village du Cameroun dans l'arrondissement d’Atok ;
 Mayos, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Dimako ;
 Mayos, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Matomb ;
 Mayos, un village du Cameroun dans l'arrondissement d’Nguelemendouka.